Hietasalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hietasalo (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,67, long 27,69), 
 Hietasalo (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,85, long 27,76), 
 Hietasalo (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,23, long 28,15), 
 Hietasalo (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,61, long 28,17), 
 Hietasalo (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Hietasalo (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,73, long 28,16), 

Robotskapade Finlandförgreningar